ВВРЗ — аббревиатура, возможные значения:

 Владикавказский вагоноремонтный завод
 Вологодский вагоноремонтный завод